Spojení písmen T a W může mít různé významy:

TW 
 TW – kód ISO 3166-2 pro Tchaj-wan
 terawatt – násobná fyzikální jednotka výkonu

tw 
 ťwiština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.tw 
 .tw – internetová doména nejvyššího řádu pro Tchaj-wan